Waimea – CDP statunitense nella contea di Hawaii, Hawaii
Waimea – CDP statunitense nella contea di Kauai, Hawaii